Chata pode referir-se a:
 Chata - tipo de embarcação.
 Chata - tipo de serpente da família dos colubrídeos.

Desambiguação